Rzeszów (in italiano Resovia, in yiddish רײשע, Reyshe, in tedesco Reichshof, in ucraino Ряшів, Rjašіv, in russo Жешув, Žešuv) è una città polacca del voivodato della Precarpazia. Ricopre una superficie di 116,36 km² e nel 2019 contava 196.208 abitanti.

Storia

Istruzione 
A Rzeszów hanno sede l'Università di Rzeszów e il Politecnico di Rzeszów.

Clima

Amministrazione

Gemellaggi

Galleria d'immagini

Note

Voci correlate 
 Ghetti nazisti
 Olocausto

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 
 

 
Distretti del voivodato della Precarpazia